Ragsdale bezeichnet 

Personen:
 Carl V. Ragsdale (1925–2003), US-amerikanischer Berufssoldat und Filmproduzent
 Daniel Ragsdale, US-amerikanischer Politiker, Justizbeamter und ehemaliger stellvertretender Leiter der United States Immigration and Customs Enforcement
 Danny Ragsdale (* 1977), US-amerikanischer Footballspieler
 George Ragsdale (* 1951), US-amerikanischer Footballspieler
 Isaac Newton Ragsdale (1859–1937), US-amerikanischer Politiker
 J. Willard Ragsdale (1872–1919), US-amerikanischer Politiker
Virginia Ragsdale (1870–1945), US-amerikanische Mathematikerin
 William Ragsdale (* 1961), US-amerikanischer Schauspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ragsdale (Arkansas)
 Ragsdale (Indiana)
 Ragsdale (Tennessee)